Чоко-Мару (Choko Maru) – транспортне судно, яке під час Другої Світової війни прийняло участь у операціях японських збройних сил в Індонезії та на Соломонових островах.

Передвоєнна історія 
Судно спорудили в 1920 році на верфі Harima Shipbuilding в Айой для компанії Teikoku Kisen Kaisha, при цьому спершу воно носило назву Сейну-Мару. 

В 1924-му судно продали компанії Dai Nippon (Wakayama Esumi), а в 1928-му новим власником стала Yamashita Kisen Kaisha, при цьому судно перейменували на Чоко-Мару.

10 серпня 1937-го, після початку Другої японо-китайської війни, судно реквізували для потреб Імперської армії Японії. 10 травня 1941-го його повернули власнику, проте вже 29 жовтня 1941-го повторно реквізували та призначили для перевезення військ.

Вторгнення на Яву 
19 лютого 1942-го Чоко-Мару та ще 38 транспортів полишили якірну стоянку Голо (поблизу однойменного острова в архіпелазі Сулу), маючи на борту 48-му піхотну дивізію. Під час переходу до конвою приєднались ще 6 транспортів, але два судна відділились.

27 лютого з’єднання бойових кораблів виграло битву у Яванському морі і в перші години 1 березня транспортні судна розпочали висадку військ на сході острова Ява біля Крагану.

Операція на Соломонових островах 
У вересні 1942-го судно прийняло на борт війська у корейському Пусані та перейшло до японського порту Саєкі. 29 вересня воно вийшло звідси у складі конвою «Окі 4» – одного із серії конвоїв, якими перекидали підкріплення для японського угруповування, котре вже два місяці вело важку битву за Гуадалканал. 13 жовтня «Окі 4» прибув до Рабаулу – головної передової бази у архіпелазі Бісмарку, з якої провадились операції на Соломонових островах та сході Нової Гвінеї.

Втім, за іншими даними Чоко-Мару опинилось у регіоні раніше, та вже 12 жовтня перебувало на якірній стоянці Шортленд – прикритій островами Шортленд акваторії біля південного узбережжя острова Бугенвіль. Саме 12 жовтня воно полишило цю стоянку у супроводі тральщика W-22 та у другій половині 14 жовтня прибуло до Кавієнгу (друга за значенням японська база в архіпелазі Бісмарку, розташована на північному завершенні острова Нова Ірландія).

Далі Чоко-Мару перейшло до Рабаулу, звідки 21 жовтня вирушило на Палау (важливий транспортний хаб на заході Каролінських островів) у складі конвою, котрий складався зі ще 4 суден під охороною двох есмінців. Незважаючи на ескорт, у другій половині дня в районі за 220 км на північний захід від Рабаула Чоко-Мару було торпедоване та потоплене підводним човном Gudgeon. Загинуло 5 членів екіпажу.

Примітки   

Кораблі Японії втрачені у архіпелазі Бісмарка 
Транспортні судна Японії періоду Другої світової війни